Egyetemes postatörténet
 Magyar postatörténet
 Magyar Posta Zrt.
 Posta (Feröer): feröeri postai szolgáltató (korábbi nevén Postverk Føroya) 
 posta: a postahivatal rövid névváltozata